Калоед короткорогий () — вид пластинчатоусых жуков из подсемейства скарабеин.

Описание 
Имаго длиной 6—9 мм. Тело чёрное, часто со слабым металлическим отливом. Крапинки на надкрыльях чёрные, иногда сливаются в различных направлениях в крупные пятна. Жуки характеризуются следующими признаками:
 у самцов задний киль головы вытянут в рожок или бугорок, у самок — пластинчатый;
 переднеспинка самок впереди с блестящим бугорком.

Синонимы 
В синонимику вида входят следующие биномены:

Примечания

Ссылки 
 
 Catalogue of Life.

Скарабеины
Насекомые Европы
Насекомые Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году